Адамдигхи — топоним.

 Адамдигхи — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Адамдигхи — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Богра.